Торошино — топоним в России:
 Торошино — деревня в Батецком районе Новгородской области;
 Торошино — деревня в Псковском районе Псковской области.